Hedlund är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2019 fanns det följande antal personer i Sverige med följande stavningsvarianter:
 Hedlund 9 734
 Hedlundh 15

Tillsammans blir detta 9 749 personer, vilket ger namnet plats nummer 84 på listan över Sveriges vanligaste efternamn.

Personer med efternamnet Hedlund

A
 Alf Hedlund (1901–1955) konstnär och konservator
 Alfred Hedlund (1884–1930), konstnär
 Andreas Hedlund (född 1973), musiker
 Andreas Hedlund (arrangör) (född 1983), arrangör, kompositör och orkesterledare
 Anna Hedlund (född 1965), filmproducent
 Arne Hedlund (född 1943), regissör

B
 Bertil Bull Hedlund (1893–1950), konstnär och grafiker
 Björn Hedlund (född 1932), illustratör, bild- och textilkonstnär
 Björner Hedlund (1882–1956), arkitekt
 Börje Hedlund (1909–2005), konstnär

C
 Carl Hedlund (aktiv under första delen av 1800-talet), ritmästare
 Carl Erik Hedlund (född 1936), politiker, moderat
 Christian Hedlund (född 1984), programledare i radio

E
 Ellen Hedlund (1860–1945), skådespelare

F
 Fredrik Hedlund (1864–1927),skådespelare och teaterdirektör

G
 Garrett Hedlund (född 1984), amerikansk skådespelare
 Gunnar Hedlund (1900–1989), politiker, ämbetsman, inrikesminister, centerpartist
 Gunnar Hedlund (ekonom) (1949–1997), professor i företagsekonomi
 Göthe Hedlund (1918–2003), skridskoåkare

H
 Hanna Hedlund (född 1975), sångerska
 Hans Hedlund (1855–1931), arkitekt
 Helena Hedlund  (född 1978), skådespelare, dramatiker och författare
 Henrik Hedlund (1851–1932), politiker och tidningsredaktör, liberal

J
 Jan-Henrik Hedlund (1919–2011), arkitekt
 Jan Olov Hedlund – pseudonym för författaren Sun Axelsson (1935–2011)
 Joe Hedlund (född 1936), konstnär
 Johan Hedlund (född 1969), professor i kemiteknik
 Johan August Hedlund (1857–1936), läkare
 John Hedlund (1912–2004), evangelist
 Jon Hedlund (född 1991), innebandymålvakt
 Jonas Hedlund (född 1971), skådespelare
 Jonathan Hesekiel Hedlund (aktiv på 1900-talet), byggnadsentreprenör

K
 Karl Hedlund (1887–1962), folkhögskolerektor
 Karl-Sören Hedlund (1938–2021), ishockeyspelare
 Klas Hedlund (född 1963), operasångare
 Kristofer Hedlund (född 1988), fotbollsmålvakt

L
 Lars Hedlund  (född 1893), formgivare
 Lars Hedlund (1949–2016), styrkelyftare
 Lars Fredrik Hedlund (1794–1860), militär
 Lina Hedlund (född 1978), sångerska
 Lisa Bergström-Hedlund (född 1926), finlandssvensk skådespelare
 Lotta Hedlund (född 1944), sångerska

M
 Magnus Hedlund, flera personer
 Magnus Hedlund (författare) (född 1942), författare och översättare
 Magnus Hedlund (ishockeyspelare) (född 1982)
 Maj-Britt Hedlund (1928–2009), hembygdsforskare
 Maria Scholander-Hedlund (1856–1951), konstnär
 Mathilda Hedlund (1858–1926), kvinnorättsaktivist
 Mats Hedlund (född 1957), skådespelare
 Mats Hedlund (ingenjör) (1873–1947)

O
 Olof Hedlund (1707–1749), orgelbyggare
 Oscar Hedlund (1933–2001), journalist, musikskribent och kåsör

P
 Per-Erik Hedlund (1897–1975), längdskidåkare
 Peter Hedlund (född 1957), nyckelharpsspelman
 Petrus Hedlund (1882–1962), företagsledare

R
 Roger Hedlund (född 1979), politiker, sverigedemokrat
 Roland Hedlund (1933–2019), skådespelare
 Rune Hedlund (1917–2001), politiker, socialdemokrat

S
 Samuel Hedlund (1878–1941), sekreterare och politiker, högerman
 Sebastian Starke Hedlund (född 1995), fotbollsspelare
 Simon Hedlund (född 1993), fotbollsspelare
 Stefan Hedlund, flera personer
 Stefan Hedlund (ishockeyspelare) (född 1975)
 Stefan Hedlund (nationalekonom) (född 1953), nationalekonom, professor i öststatsforskning
 Sten Hedlund (1902–1975), skådespelare och sångare
 Sven Adolf Hedlund (1821–1900), tidningsman och politiker, liberal
 Svenne Hedlund (1945–2022), sångare

T
 Ted Hedlund  (född 1944), karateutövare
 Teodor Hedlund (1861–1953), botaniker
 Thomas Hedlund (född 1973), fotbollsspelare
 Thomas Hedlund (musiker) (född 1980)
 Tom Hedlund (född 1945), litteraturvetare och poet
 Torben Hedlund (född 1971), låtskrivare och musiker
 Torsten Hedlund (1855–1935), redaktör, bokförläggare och fotograf

V
 Verner Hedlund (1883–1955), fattigvårdskonsulent och politiker, socialdemokrat
 Vilhelm Hedlund (1868–1946), skomakare och spelman

Y
 Yohanna Idha Hedlund (född 1978), skådespelare och fotomodell

Källor 

Svenska efternamn